Plaats in Indonesië
 Tanjung Genting (Air Besi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Genting (Gunung Kerinci), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi